Németország
Jettenbach, település Bajorországban
Jettenbach, település Rajna-vidék-Pfalz tartományban